Fabri est un nom de famille d’origine italienne et corse dérivé du latin faber (pluriel fabri) qui signifie « ouvrier qui travaille le fer (forgeron) ». Dans d'autres cas, il s'agit d'une latinisation des patronymes occitans et franco-provençaux : , ,  ; de langue d’oïl : , , , ,  de même origine ou germaniques : allemand , néerlandais , … , anglais …, ou encore, en Belgique, du patronyme normanno-(wallo-)picard .

Pseudonyme 
 Fabri (1987-), Fabricio Agosto Ramírez, footballeur espagnol.

Personnalités portant ce nom 
 Adhémar Fabri (mort en 1388 à Avignon), prélat savoyard, évêque de Genève
 Alexandre Fabri (mort en 1674), prélat italo-français
 Arsène Fabri (1777-1851), homme politique belge
 Catalan Fabri (?-1321), saint de l'Église catholique romaine
 Charles Fabri (1873-1938), banquier belge
 Félix Fabri (1440-1502), savant du Moyen Âge
 Friedrich Fabri (1824-1891), intellectuel et pasteur bavarois
 Guillaume Fabri (mort en 1413), prélat français
 Honoré Fabri (Honoratus Fabrius) (1607-1688), théologien jésuite français, mathématicien, physicien et polémiste
 Jean Fabri dit aussi Jean Lefèvre (mort 1390), prélat français
 José Fabri-Canti (1910-1994), peintre français
 Marcello Fabri (né Marcel Louis Faivre, 1889-1945), poète, peintre, écrivain et critique d'art français
 Martinus Fabri, compositeur néerlandais, actif à la fin du 
 Nicolas Fabri, facteur d'orgue allemand du  siècle ;
 Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), astronome, érudit et collectionneur français
 
 Rodrigo Fabri (né en 1976), footballeur brésilien
 Siger Fabri (mort en 1314),  de Parc, de 1306 jusqu'à sa mort
 
 Thomas Fabri, (vers 1380 – vers 1420) compositeur belgo-néerlandais actif aux alentours de 1400
 Zoltán Fábri (1917-1994), réalisateur et acteur hongrois

Autres 

 Fabri Fibra, nom de scène de Fabrizio Tarducci (né en 1976), rappeur italien

Notes 

Homonymie de patronyme